Сориуэла () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,50 км². Население — 332 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саламанки